«Twit» () — дебютный сингл южнокорейской певицы и автора песен Хвасы. Был выпущен 13 февраля 2019 года лейблом Rainbow Bridge World.

Предпосылки и релиз 
22 января 2019 года агентство Mamamoo, Rainbow Bridge World, подтвердило, что у Хвасы состоится сольный дебют. Она стала последней участницей группы, дебютировавшей сольно, но на момент подтверждения слухов компания заявила, что дата и формат выпуска не решены. 7 февраля стало известно, что дебютный цифровой сингл, получивший название «Twit», будет выпущен 13 февраля в 12:00 по корейскому времени.

Композиция 
Тамар Херман, редактор американского музыкального издания Billboard, описал «Twit» как композицию с «прыгающей поп-мелодией, цепляющими битами и элементами тропикал хауса»; были также отмечены переходы между рэп-партиями и вокалом. Название песни, по словам Хвасы, является английским выражением, обозначающим дурака, но в положительном смысле.

Музыкальный клип 
Видеоклип был выпущен 13 февраля 2019 года, его режиссёром стал Пак Сан Вон. Танцевальная практика была опубликована 16 февраля.

Коммерческий успех 
В день своего выхода «Twit» занял первые места в главных корейских чартах и получил статус «Realtime All-Kill». В сингловом чарте Новой Зеландии песня вошла в топ-25, расположившись на 22 месте. В цифровом сингловом чарте Gaon «Twit» дебютировала на 1 месте, количество прослушиваний составило почти 59 миллионов. В мировом сингловом чарте Billboard композиция вошла в топ-3.

По итогам февраля 2019 года «Twit» разметилась в цифровом сингловом чарте Кореи на 4 позиции.

Список композиций

Награды и номинации

Music Core 

|-
| rowspan="2"|2019
| 2 марта
| rowspan="2"|«Twit»
|-
| 16 марта
|-
|}

Примечания 

Песни 2019 года